Виталий Стрелков:
  (1930—2000) — советский белорусский учёный, доктор сельскохозяйственных наук. 
 Стрелков, Виталий Петрович (возможно, Иванович; 1908—1969) — советский футболист.